Янь может означать:
 Янь (царство) — удельное княжество в древнем Китае, существовавшее в эпоху Восточного Чжоу, в периоды Чуньцю и Чжаньго.
 Янь (5 династий) — одно из государств периода Пяти династий, когда Китай оказался разделённым между военными диктаторами.
 Янь (приток Пливы) — река в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине.
 Реликтовый лес Янь — реликтовый лес в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине.
 Янь (фамилия) — китайская фамилия
 Янь (деревенские ворота) — китайская фамилия. 327-я в списке Байцзясин и одна из нескольких омонимичных фамилий Янь.
 искажённое написание «ян»; см. Инь и ян, 

Яньтигр